Osun (staat), een staat van Nigeria
Osun-Osogbo, een bos in Nigeria
Osun (godin), een godin uit de Yoruba-mythologie